Henry Grey, I duca di Suffolk – marchese di Dorset e duca di Suffolk
 Henry Grey, III conte Grey – politico inglese
 Henry Grey, I duca di Kent – nobile politico inglese